Шотландский Первый Дивизион 1958/1959 () — 62-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 20 августа 1958 года и закончился 21 апреля 1959 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1958/1959
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1958 году
Спорт в Шотландии в 1959 году